Термин апартеи́д () обозначает в первую очередь политику расовой сегрегации, проводившуюся Национальной партией в ЮАР и Намибии.

Преступление апартеида криминализировано договором о создании МУС (Римским статутом).

Несмотря на южно-африканское историческое происхождение, в современном мире понятие апартеида, как расовой сегрегации применяется только по отношению к двум странам:
 Обвинения Израиля в апартеиде палестинского населения.
 Обвинения Франции в апартеиде  алжирского населения в пригородах.

См. также:
 Гендерный апартеид в Саудовской Аравии 
 Социальный апартеид в Бразилии 
 Туристический апартеид на Кубе